Vårberg ist:
 ein Stadtteil des Stockholmer Stadtbezirkes Skärholmen, siehe Skärholmen
 eine Haltestelle der Stockholmer Tunnelbana, siehe Vårberg (Stockholms tunnelbana)